Pimm ist der Familienname folgender Personen:

 Ed Pimm (* 1956), US-amerikanischer Rennfahrer
 Gail Pimm, kanadische Squashspielerin
 Stuart L. Pimm (* 1949), US-amerikanischer Ökologe
 William Pimm (1864–1952), britischer Sportschütze